Ивон — мужское личное имя. Имеет французское, испанское, немецкое, английское, а также древнегерманское происхождение.

 Ивон, Адольф (1817—1893) — французский художник баталист.
 Ивон, Роберт Петрович (род. 1937) — бывший сотрудник госбезопасности.

Страницы значений:Тёзки